Thyra eller Tyra er et pigenavn.

Personer med navnet:
 Prinsesse Thyra – flere danske prinsesser:
 Prinsesse Thyra (1853-1933) – Prinsesse af Danmark datter af Christian 9.
 Prinsesse Thyra (1880-1945) – Prinsesse af Danmark datter af Frederik 8.
 Thyra Dannebod – gift med kong Gorm den Gamle og mor til Harald Blåtand.
 Thyra Haraldsdatter - datter af Harald Blåtand og gift med Olav Tryggvason
 Thyra Frank – en dansk plejehjemsleder og medlem af Folketinget.
 Tyra Banks – en amerikansk tidligere model, tv-stjerne, forfatter og en talkshowvært.

Andet
 Tyrafeltet – et dansk olie- og gasfelt i Nordsøen

Pigenavne